Dotzel ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Dotzel (* 1949), deutscher Politiker (CSU)
 Wilfried Dotzel (1947–1993), deutscher Regisseur und Drehbuchautor